Ottiene il suo best ranking in singolare il 21 marzo 2016 raggiungendo la 56ª posizione del ranking ATP.

Biografia
È figlio dell'ex calciatore Manuel Cervantes.

Carriera 
Il 3 agosto 2009 conquista il suo primo titolo nel circuito Challenger a Saransk sconfiggendo per 7-5, 6-4 il francese Jonathan Dasnieres De Veigy.

Nel 2015 conquista l'ultima edizione delle ATP Challenger Tour Finals.

Nel 2016 gioca la sua prima e unica finale ATP nel doppio di Buenos Aires con Paolo Lorenzi, perdendo da Juan Sebastián Cabal e Robert Farah.

Statistiche 
Aggiornata all'11 luglio 2022.

Doppio

Finali perse (1)

Tornei minori

Singolare

Vittorie (12)

Sconfitte (10)

Doppio

Vittorie (17)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni